Love in your eyes (album), album van The Cats uit 1974 (Nederland, in de VS in 1973)
 The love in your eyes, lied van Vic Dana en titelsong van The Cats op de bovenstaande elpee